Güldner bezeichnet:

 Güldner, Hersteller von Dieselmotoren und Traktoren

Güldner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Güldner (* 1986), deutscher Freitaucher
 Helmut Güldner (1923–1977) deutscher Bildhauer und Medailleur
 Hugo Güldner (1866–1926), deutscher Erfinder und Motorenbauer
 Matthias Güldner (* 1960), deutscher Landespolitiker (Bremen) (B'90/Grüne)
 Ralf Güldner (* 1953), deutscher Radiochemiker
 Thore Güldner (* 1995), deutscher Politiker (SPD), MdL Niedersachsen